Die ACBS-Snookerasienmeisterschaft 2008 war ein kontinentales Snookerturnier zur Ermittlung des Asienmeisters, das vom 3. bis zum 10. Mai 2008 von der Asian Confederation of Billiard Sports im Dubai Police Officer’s Club in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgetragen wurde. Sieger wurde der Chinese Jin Long, der im Finale den Inder Aditya Mehta besiegte. Dem pakistanischen Vertreter Saleh Mohammadi gelang während des Turnieres ein Maximum Break.

Modus 
Es nahmen insgesamt 51 Spieler teil. Die beiden iranischen Vertreter Ahmed Majahedi und Navid Shafei traten ihre Spiele allerdings nicht an, sodass de facto nur 49 Spieler aktiv am Turnier mitspielten. Das Turnier begann mit einer Gruppenphase mit fünf Sechser- und drei Siebener-Gruppen, in der jeder Spieler jeweils einmal gegen jeden seiner Konkurrenten spielte. Die beiden besten Spieler jeder Gruppe rückten in die Finalrunde vor, ab der der Turniersieger im K.-o.-System ermittelt wurde.

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde mit unterschiedlichen Best-of-Modi ausgespielt. Neben dem Endspiel wurde auch ein Spiel um Platz 3 ausgetragen.

Finale 
Im Finale trafen der Chinese Jin Long und der Inder Pankaj Advani aufeinander. Das Spiel begann mit zwei Century-Breaks in den ersten drei Frames; schließlich konnte der Chinese das Spiel an sich reißen. Jin ging mit 5:1 in Führung – ein Rückstand, den Mehta nicht mehr aufholen konnte. Zwar verkürzte der Inder noch auf 5:2 und 6:3, doch dann machte der Chinese den Sieg perfekt und wurde der neue Asienmeister. Jin bekam als neuer Asienmeister anschließend die Startberechtigung für die Saison 2008/09 der Profitour. Auch Mehta wurde anschließend Profispieler, allerdings über eine gesonderte Nominierung des asiatischen Verbandes.

Century Breaks 
Während des Turnierverlaufs spielten elf Spieler insgesamt vierzehn Century-Breaks. Saleh Mohammadi spielte im Verlauf des Turnieres ein Maximum Break. Da es bei einem Amateurturnier gespielt wurde, nahm es der professionelle Weltverband allerdings nicht auf dessen offizielle Liste von 147er-Breaks auf. Nichtsdestotrotz war es das erste Maximum Break in der Geschichte der Asienmeisterschaft. Mohammadi erhielt als Belohnung eine Extra-Prämie von 5.000 £ sowie eine teure Uhr.

Weblinks 
 Hauptseite des Turnieres bei Cue Sports India (englisch)
 Turnierübersicht bei CueTracker (englisch)
 Turnierübersicht beim Global Snooker Centre (englisch, archiviert)

Einzelnachweise 

2008
Snookerveranstaltung 2008
Billardturnier in Dubai